Варламов () — російське прізвище.

 Варламов В. — псевдонім літературознавця, історика-архівіста Міяковського В. В.;
 Варламов Валентин Степанович (1934–1980) — радянський пілот-винищувач, член Першого загону космонавтів СРСР;
 Варламов Володимир Іванович (1908—1989) — доктор медичних наук (1954), професор (1956)
 Варламов Євген Вікторович (1976) — російський хокеїст;
 Варламов Євген Володимирович (1975) — російський футболіст, захисник;
 Варламов Ігор Валентинович (1971) — російський футболіст, захисник;
 Варламов Ігор Валерійович (1964) — російський поет, прозаїк, есеїст;
 Варламов Ілля Олександрович (1984) — російський бізнесмен, фотограф, керівник компанії ICube (рекламно-девелоперське агентство повного циклу);
 Варламов К. І. (? — ?) — начальник Седнівського поштового відділення (1896);
 Варламов Костянтин Олександрович (1848–1915) — російський актор;
 Варламов Леонід Васильович (1907–1962) — радянський режисер і сценарист документального кіно;
 Варламов Олександр Володимирович (1904–1990) — композитор, один із зачинателів радянського джазу;
 Варламов Олександр Єгорович (1801–1848) — російський композитор;
 Варламов Олексій Миколайович (1963) — російський письменник, філолог; дослідник історії російської літератури XX ст.;
 Варламов Олексій Олексійович (1920–1978) — артист балету, балетмейстер, педагог, соліст Большого театру. Заслужений артист РРФСР (1974);
 Варламов Петро Іванович (1899–1942) — радянський політичний діяч, відповідальний секретар обкому партії (вер.1927 — квіт. 1930 рр.);
 Варламов Рем Генадійович (1924–2001) — доктор технічних наук, професор;
 Варламов Семен Олександрович (1988) — російський хокеїст, воротар;
 Варламов Сергій Володимирович (1978) — український хокеїст, нападник;
 Варламов Юрій Олександрович (1938) — радянський футболіст, напівзахисник, нападник;

Росія 
 Варламов — хутір Городіщенського району Волгоградської області;
 Варламов — хутір Серафімовіцького району Волгоградської області;
 Варламов — хутір Совєтського району Ростовської області

Російські прізвища